

Localidades

Saint-Christol (Ardèche)
Saint-Christol (Hérault)
Saint-Christol (Vaucluse)
Ou ainda:
Saint-Christol-lès-Alès
Saint-Christol-de-Rodières

Desambiguações de topônimos